Eugenio ist die italienische – als Eugênio die portugiesische – Form des männlichen Vornamens Eugen; selten fungiert das Wort auch als Nachnamen.

Namensträger (Vorname) 
 Eugenio Aguilar Gonzalez Batres (1804–1879), von 1846 bis 1848 Supremo Director von El Salvador
 Eugenio Alafaci (* 1990), italienischer Radrennfahrer
 Eugenio Beltrami (1835–1900), italienischer Mathematiker
 Eugenio Bersellini (1936–2017), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Eugenio Cajés (auch Caxés; 1574–1634), spanischer Maler italienischer Herkunft
 Eugenio Calabi (* 1923), italienischer Mathematiker
 Eugenio Calò (1906–1944), italienischer Partisan und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Eugenio Casparini (1623–1706), deutsch-italienischer Orgelbauer
 Eugenio Castellotti (1930–1957), italienischer Automobilrennfahrer
 Eugenio Colombo (* 1953), italienischer Jazzsaxophonist (Alt- und Sopransaxophon) und Flötist
 Eugenio Corecco (1931–1995), römisch-katholischer Bischof im Bistum Lugano, Kanton Tessin, Schweiz
 Eugenio Corini (* 1970), italienischer Fußballspieler
 José Eugênio Corrêa (1914–2010), emeritierter römisch-katholischer Bischof von Caratinga im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 Eugenio Coseriu (1921–2002; eigentlich rumänisch Eugen Coşeriu), Romanist und Allgemeiner Sprachwissenschaftler
 Eugenio De Liguoro (1895–1952), italienischer Schauspieler und Filmregisseur
 Eugenio Dragoni (1909–1974), von 1962 bis 1966 Rennleiter der Scuderia Ferrari
 Eugenio Espejo (1747–1795), Schriftsteller, Arzt, Jurist und Vordenker der Unabhängigkeit im späteren Ecuador
 Eugenio Fascetti (* 1938), italienischer Fußballspieler -trainer
 Eugenio Garin (1909–2004), italienischer Philologe, Historiker und Philosoph
 Eugênio German (1930–2001), brasilianischer Schachspieler
 Eugenio Gignous (1850–1906), italienischer Maler
 Eugenio Lamanna (* 1989) italienischer Fußballspieler
 Eugenio Lazzarini (* 1945), italienischer Motorradrennfahrer
 Eugênio Machado Souto (* 1948), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Eugenio Martín (1925–2023), spanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Eugenio Martínez (1922–2021), einer der fünf Watergate-Einbrecher
 Eugenio Miccini (1925–2007), italienischer Dichter, Künstler und Essayist
 Eugenio Montale (1896–1981), italienischer Schriftsteller
 Eugenio Montejo (1938–2008), venezolanischer Dichter und Essayist
 Eugenio Monti (1928–2003), italienischer Bobfahrer
 Eugenio Orlandi, italienischer stellvertretender Direktor von Europol
 Eugenio Pacelli (1876–1958), siehe Papst Pius XII.
 Eugenio Saini (1939–2009), italienischer Endurosportler
 Eugênio de Araújo Sales (1920–2012), emeritierter Erzbischof von São Sebastião do Rio de Janeiro
 Eugenio Saraceni (1902–1999), US-amerikanischer Profigolfer, siehe Gene Sarazen 
 Eugenio Scalfari (1924–2022), italienischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Eugenio Siena (1905–1938), italienischer Automobilrennfahrer
 Eugénio Tavares (1867–1930), kapverdianischer Dichter portugiesischer Abstammung
 Eugenio Torre (* 1951), philippinischer Schachspieler
 Eugenio Tosi OSSCA (1864–1929), Erzbischof von Mailand

Namensträger (Nachname) 
 Julieta Eugenio (* 1990), argentinische Jazzmusikerin

Siehe auch 
 Eugenia
 Eugenie

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname
Portugiesischer Personenname